Areh steht für: 

 Areh (Bachergebirge), touristische Höhenlage im Bachergebirge bei Maribor, Slowenien
 Sveti Areh, slowenisch: ‚Heiliger Heinrich‘, siehe Heinrichskirche

Personen:
 Valentin Areh (* 1971), slowenischer Kriegsreporter und Korrespondent

Siehe auch:
 ARE
 Arae